Жуа́н ди Де́ус Ме́на Барре́ту (; 30 июля 1874, Порту-Алегри, Бразильская империя — 25 марта 1933, Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильский военный и государственный деятель, один из членов военной хунты, управлявшей Бразилией в период с 24 октября по 3 ноября 1930 года.

Биография 
Жуан ди Деус Мена Баррету родился в семье потомственного военного Жозе Луиса Мена Баррету. Военную карьеру Жозе начал в 16 лет, поступив в военное училище в Порту-Алегри в 1890 году. Через три года он покинул училище и в 1893—1895 годы участвовал в революции федералистов. Позже учился в военной школе в Рио-де-Жанейро.

Некоторое время в 1911 году Жуан служил помощником своего дяди, военного министра Антониу Адолфу да Фонтуры Мена Баррету. В 1915 году получил звание подполковника и был назначен командиром 4-го пехотного полка в Куритибе. В 1918 году был переведён в Рио-де-Жанейро. В начале 20-х годов активно участвовал в подавлении восстаний тенентистов.

В 1930 году, во время революции, стал членом военной хунты, управлявшей страной после свержения Вашингтона Луиса. Позже возглавлял Верховный военный суд Бразилии.

См. также 
 Хунта 1930 года

Ссылки 
 Биография 
 Мена Баррету на сайте президента Бразилии 

Военачальники Бразилии